Verschweißung oder Verschweißen bezeichnet:
 Schweißen, ein Fügeverfahren
 Kaltverschweißen, ein Fügeverfahren
 Verschweißung, ungewollte Verbindung zweier Flächen; siehe Fressen (Technik)